Lastón puede referirse a:
El nombre común de la planta Agrostis pourretii.
El nombre común de la planta Brachypodium phoenicoides.
El nombre común de la planta Brachypodium pinnatum.
El nombre común de la planta Brachypodium retusum.
El nombre común de la planta Carex divulsa.
El nombre común de la planta Carex paniculata.
El nombre común de la planta Dactylis glomerata.
El nombre común de la planta Elytrigia repens.
El nombre común de la planta Festuca arundinacea.
El nombre común de la planta Festuca indigesta.
El nombre común de la planta Hyparrhenia hirta.
El nombre común de la planta Lygeum spartum.
El nombre común de la planta Piptatherum miliaceum.